Sport aktuell steht für folgende Sportsendungen:

 Sport aktuell (DDR)
 Sport aktuell (ORF)
 Sport aktuell (Schweiz)

Siehe auch:
 Das aktuelle Sportstudio